Натуральне число 1723
 1723 рік до нашої ери
 1723 рік нашої ери